A Equipe Cubana da Copa Davis representa Cuba na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Cubana de Tenis de Campo.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe cubana)

Cuba